Атаун () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 58,73 км². Население — 1670 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ataun/Ataungo Udala
 Jose Miguel de Barandiaran Fundazioa/Fundación
 Ataun en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа